Чемпиона́т Росси́йской импе́рии по футбо́лу 1912 года — первый в истории чемпионат России по футболу, проведённый в 1912 году под эгидой Всероссийского футбольного союза. Турнир должен был состоять из трёх стадий: 1/4 финала, 1/2 финала и финала, а участие в нём планировали принять сборные городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Одессы, Харькова, Севастополя, Николаева, Юзовки. Первым чемпионом Российской империи стала столичная Сборная Санкт-Петербурга.

Ход турнира

Матчи

1/4 финала 
Являясь одними из законодателей футбольной моды в царской России, одесситы полагали, что играть в отборочных играх им не к лицу, и готовились провести «решительный» финальный матч 30 сентября с победителем всех отборочных этапов. Однако, руководство Всероссийского футбольного союза обязало команду Одессы прибыть в Харьков для проведения четвертьфинального поединка 14 сентября. Одесситы на матч не явились.

1/2 финала

Финал 

Основное и дополнительное время первого матча закончилось вничью. По причине плохой видимости (матч заканчивался в сумерках) решено было не играть до забитого гола, а провести повторный матч. В составе сборной Москвы участвовало семеро англичан, а в команде Петербурга — трое. Данный матч стал первой ничьей сборной Санкт-Петербурга в истории её противостояний со сборными других городов.

Переигровка 

Перед вторым матчем по требованию гостей была увеличена площадь игрового поля. В составе сборной Москвы присутствовали восемь британцев.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 

Чемпионаты Российской империи по футболу
1912 год в футболе
Спорт в России в 1912 году